Золотой якорь () — награда, присуждаемая в ВМС США кораблям и подразделениям, достигшим наибольших успехов в деле закрепления квалифицированных кадров. Критерием награждения является процент матросов и старшин, продливших контракт.

Награда вручается командующими флотами и командованиями. Условия соревнования различны в разных флотах и командованиях, различно количество присуждаемых наград и группы кораблей и частей, внутри которых проводятся соревнования. Например, в Тихоокеанском флоте США соревнования проводятся в следующих группах:
 авианосцы (1 награда);
 другие крупные корабли (1 награда);
 средние корабли (3 награды);
 малые корабли (1 награда);
 боеготовые авиаэскадрильи (2 награды);
 многоцелевые подводные лодки (1 награда);
 подводные лодки с баллистическими ракетами (1 награда);
 береговые части и подразделения (большие, средние и малые — по 1 награде);
 строительные батальоны (1 награда);
 экспедиционные части морской пехоты (1 награда);
 медицинские части (1 награда);
 прочие части (эскадрильи второй линии, корабли разведки и т. д. — 1 награда).

Период проведения соревнований — 1 финансовый год (с 1 октября по 30 сентября). Победитель получает переходящий вымпел и право выкрасить якорь золотой краской.

Известные обладатели награды 
30 декабря 2009 года «Золотой якорь» третий год подряд вручался авианосцу CVN-65 «Энтерпрайз». В 2009 году 438 моряков авианосца продолжили службу после окончания очередного контракта и получили за это 7 млн долларов бонусов.

На лучших (по результатам соревнования) кораблях остаются служить на следующий срок свыше 50% матросов и старшин первого срока службы, свыше 60% – второго срока и свыше 80% – со стажем от 10 до 16 лет.

Галерея

См. также 
 Катапультирование ботинок

Примечания 

Награды Военно-морских сил США
Традиции ВМС США